«Дорога на север» (, в международном прокате — ) — финский фильм 2012 года, психологическая драма с элементами комедии и роуд-муви режиссёра Мики Каурисмяки. Фильм получил Приз зрительских симпатий Санкт-Петербургского кинофестиваля и три номинации на финскую национальную кинопремию Юсси.

Сюжет 
Тимо Порола (Эдельман) — успешный музыкант 38 лет. Однажды к нему приходит пожилой мужчина, который утверждает, что он отец Тимо — Лео Порола (Лоири), бросивший семью более 30 лет назад. Двое мужчин отправляются в путешествие на север Финляндии. В поездке они встречают различных людей, много рассказывают друг другу о своём прошлом, делятся планами на будущее.

В ролях 
 Эдельман, Самули — Тимо Порола
 Веса-Матти Лойри — Лео Порола
 Петер Францен — Пертти Паакку
 Мари Перанкоски — Минна Паакку
 Криста Косонен — Элина
 Ирина Бьёрклунд — Тия
 Элина Книхтиля — Маарит
 Ада Кукконен — Жанетт

Награды и номинации 
 2012 год — Приз зрительских симпатий Санкт-Петербургского международного кинофестиваля
 2013 год — три номинации на финскую национальную премию Юсси: две — в категории «Лучший актёр» (Эдельман, Лойри), ещё одну — в категории «Лучший актёр в эпизодической роли» (Францен).

Примечания

Ссылки 
 Дорога на север на сайте Санкт-Петербургского международного кинофестиваля
  

Фильмы-драмы Финляндии
Роуд-муви
Фильмы Финляндии 2012 года